Плявиняс:

 Плявиняс — город в Латвии.
 Плявиняс — железнодорожная станция в городе Плявиняс, Латвия.